Henri Durand peut désigner :
 Henri Durand  (1915-1988), un joueur et entraîneur français de rugby à XIII;
 Henri Durand  (1919-2010), un homme politique français.